Die Swiss Indoors Basel 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis zum 28. Oktober 2012 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Valencia die Valencia Open 500 gespielt, die genau wie das Swiss Indoors Basel zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, der in diesem Jahr zum siebten Mal hintereinander im Final stand und dort auf den Argentinier Juan Martín del Potro traf. In einem hart umkämpften Final gewann del Potro in drei Sätzen mit 6:4, 6:75 und 7:63. Im sechzehnten Aufeinandertreffen der beiden war es erst der dritte Sieg des Argentiniers. Im laufenden Jahr war es der erste Sieg bei insgesamt sieben Begegnungen. Im Doppel waren Michaël Llodra und Nenad Zimonjić die Titelverteidiger; Zimonjić trat in diesem Jahr mit seinem früheren Doppelpartner Daniel Nestor an und gewann den Final erneut. Sie besiegten das Duo Treat Conrad Huey aus den Philippinen und Dominic Inglot aus Grossbritannien in drei Sätzen. Für Zimonjić war es in Basel bereits der dritte, für Nestor sogar der vierte Titel. 2009 konnten die beiden bereits einmal gemeinsam den Titel in Basel holen.

Im Rahmen des Turniers fand am Eröffnungstag aufgrund des 100-jährigen Bestehens von Swiss Olympic zur Ehrung aller Schweizer Olympia-Teilnehmer ein Anlass statt, wo die drei wichtigsten Olympiagewinner aller Zeiten gekürt wurden. Die Auszeichnung erhielten der Skispringer Simon Ammann, die ehemalige Skirennfahrerin Vreni Schneider und die Rollstuhlsportlerin Edith Wolf-Hunkeler.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Oktober 2012 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. 

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Swiss Indoors Basel 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Münchenstein